В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 7-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Беверлі Моулд (півфінал)

 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)
 Марселла Мескер /  Паскаль Параді-Мангон (чвертьфінал)
 Еліз Берджін /  Крістіан Жоліссен (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Штеффі Граф (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA New Jersey